La Hire henviser til blandt andre:

 Étienne de Vignolles
 Philippe de La Hire